Запаро-Марьевка () — село на Украине, находится в Александровском районе Донецкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 441 человек. Почтовый индекс — 84062. Телефонный код — 6269.

Адрес местного совета 
84020, Донецкая область, Александровский р-н, с. Высокополье, ул. Молодёжная, 1

Ссылки 
 Запаро-Марьевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Александровского района (Донецкая область)